Efraim – patriarca biblico, secondogenito di Giuseppe
Efraim – tribù ebraica che prende nome dal patriarca
Efraim – variante del nome Efrem
antico nome di Taybeh, cittadina vicina a Gerusalemme menzionata come Efraim nel Vangelo

Pagine correlate 
Ephraim